Юсуфия () — небольшой город в центральной части Ирака, расположенный на территории мухафазы Багдад.

Город находится на площади так называемого иракского «» («Triangle of Death») — территории между городами Эль-Махмудия, Искандария и Юсуфия.

Географическое положение 
Город находится в южной части мухафазы, в междуречье Тигра и Евфрата, на высоте 28 метров над уровнем моря.
Юсуфия расположена на расстоянии приблизительно 17 километров к юго-юго-западу (SSW) от Багдада, административного центра провинции и столицы страны.

Население 
Большинство населения города арабы-сунниты.

См. также 
 Багдад (мухафаза)
 Эль-Махмудия (Ирак)
 Эль-Латифия

Примечания 

Города Ирака